Sonnaz (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Savoie
 La Sonnaz, een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
 Sonnaz (rivier), een riviertje in het Zwitserse kanton Fribourg